Rașca ist der Name folgender Orte in Rumänien:
 Rașca (Suceava), Dorf im Kreis Suceava
 Rașca (Vrancea), Dorf im Kreis Vrancea

Siehe auch: 
 Râșca